Deux navires de lUS Navy portent le nom dUSS Little Rock :
 l', un croiseur de la classe Cleveland lancé en 1945, converti en croiseur de la classe Galveston à la fin des années 1950, retiré du service en 1976 ;
 l', un littoral combat ship de la classe Freedom en service depuis 2017.

Little Rock